Tămaș:
 Aurel Tămaș
 Christian Tămaș

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania
Împrumuturi lingvistice din maghiară